Бенгт Отто Вальде́н (, 16 апреля 1973, Накка, Стокгольм) — шведский и американский саночник, выступавший с 1988 года за сборную Швеции и с 2007 года по 2011-й за сборную США. Участник четырёх зимних Олимпийских игр, ныне главный тренер норвежской команды по санному спорту.

Биография 
Бенгт Вальден родился 16 апреля 1973 года в городе Накка, лен Стокгольм. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте двенадцати лет, спустя три года прошёл отбор в национальную сборную, причём соревновался как на одноместных санях, так и на двухместных в паре с Андерсом Седербергом. В 1990 году дебютировал на молодёжном чемпионате мира, сразу же попав в десятку сильнейших, через год впервые принял участие в заездах взрослого мирового первенства. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, где впоследствии занял семнадцатое место.

В 1998 году Вальден отправился на Олимпиаду в Нагано, в одиночном разряде финишировал девятнадцатым, тогда как в двойках показал двенадцатое время. Окончил сезон девятым местом на чемпионате Европы, и это лучший его результат на европейских первенствах в двухместных санях. На чемпионате мира 2000 года в швейцарском Санкт-Морице показал свой лучший результат на мировых первенствах, когда занял в турнирной таблице девятую строчку. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити был двадцать третьим в одиночках, а в двойках финишировать не смог.

Затем в выступлениях Вальдена наметился спад, из-за возросшей конкуренции в сборной ему пришлось пропустить Олимпиаду в Турине. В 2006 году женился на американской саночнице Эшли Хейден и перешёл в команду США. Чемпионат мира 2009 года в Лейк-Плесиде получился самым успешным в его карьере — шестые места в одноместных санях и среди смешанных команд. Со своей новой командой ездил на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувер, где в одиночках смог подняться до пятнадцатой позиции, — ради этой поездки вынужден был отказаться от шведского гражданства в пользу американского. Весной 2011 года в возрасте 38 лет принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым американским саночникам. Продолжил работу в санном спорте в качестве тренера норвежской сборной.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Швеции
Саночники США
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года